Marjaniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Uleåborgs ekonomiska region  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Marjaniemi ligger på ön Hailuoto.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Marjaniemi västerut. Den högsta punkten i närheten är Isomäki,  meter över havet,  km öster om Marjaniemi.  Närmaste större samhälle är Karlö,  km öster om Marjaniemi.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Karlö